BBZ peut faire référence à :
  ;
 Budget Base Zéro, une méthode permettant de définir le budget d'une entreprise en repartant d'aucun a priori et non en se basant sur des données historiques.